Tälebach ist geographischer Name:

 Tälebach (Willisau), Quartierteil der Stadt Willisau, Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern

 Tälebach (Glatt), rechter Zufluss des dortigen Mühlgrabens rechts der Glatt (zum Neckar) in Glatt, Stadt Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Isenburger Tälebach, rechter Zufluss des Neckars bei Isenburg, Stadt Horb am Neckar,  Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Tälesbach